Dijkzigt (wijk), een wijk in Rotterdam
Dijkzigt (metrostation), een metrostation in Rotterdam
Villa Dijkzigt, een villa op het Land van Hoboken
het Dijkzigtziekenhuis, een Nederlands ziekenhuis opgegaan in Erasmus MC (zie aldaar)